Дивізіон Пошани (, , ) — друга за рівнем футбольна ліга у Люксембургу, заснована 1960 року.

Історія 
Ліга заснована 1960 року як другий дивізіон чемпіонату Люксембургу.

Переможці турніру 
В дужках зазначені команди, що кваліфікувались до вищого дивізіону, але не виграли турнір

 2013: «Свіфт» (Есперанж)
 2012: «Женесс» (Канах) («Етцелла», «Вільц»)
 2011: «Уніон 05» (Рюмеланж, «Хостерт»)
 2010: «Вільц» («Женесс» (Канах))
 2009: «Петанж» («Мондерканж»)
 2008: Рюмеланж («Фола», «Штайнфорт») 
 2007: «Хамм Бенфіка» («Авенір») 
 2006: «Діфферданж 03» («Прогрес» (Нідеркорн)) 
 2005: «Кер'єнг» (Рюмеланж)
 2004: «Альянс» («Петанж»)
 2003: «Етцелла» («Спора»)
 2002: «Вільц» («Вікторія» (Роспор))
 2001: «Свіфт» (Есперанж) («Прогрес» (Нідеркорн))
 2000: «Етцелла» («Родінген»)
 1999: Рюмеланж («Шиффланж»)
 1998: «Аріс» (Бонневу) («Мондерканж»)
 1997: «Ред Бойз Діфферданж» («Петанж»)
 1996: «Хобшайд» (Рюмеланж)

 1995: «Родінген» («Спортинг» (Мерциг))
 1994: «Вільц» («Кеппхен» (Вормеланж), «Свіфт» (Есперанж))
 1993: «Петанж» (лише 1 клуб)
 1992: Ф91 Дюделанж («Етцелла», «Фола»)
 1991: «Вільц» («Кеппхен» (Вормеланж))
 1990: «Прогрес» (Нідеркорн) (лише 1 клуб)
 1989: «Аріс» (Бонневу) («Фола», «Альянс» (Дюделанж))
 1988: «Петанж» (лише 1 клуб)
 1987: «Аріс» (Бонневу) (Рюмеланж)
 1986: «Вільц» («Петанж»)
 1985: «Гревенмахер» («Свіфт» (Есперанж))
 1984: «Альянс» (Дюделанж) («Олімпік» (Ейшен))
 1983: «Спора» («Етцелла»)
 1982: Рюмеланж («Стад» (Дюделанж))
 1981: «Вільц» («Женесс» (Ошараж))
 1980: «Олімпік» (Ейшен) («Альянс» (Дюделанж))
 1979: «Спора» («Стад» (Дюделанж))
 1978: «Аріс» (Бонневу) («Янг Бойз» (Дикірх))

 1977: «Спора» («Уніон»)
 1976: «Гревенмахер» («Ред Блек»)
 1975: «Родінген» («Стад» (Дюделанж))
 1974: «Прогрес» (Нідеркорн) («Альянс» (Дюделанж))
 1973: «Ред Стар» (Мерл) («Стад» (Дюделанж))
 1972: «Спортинг» (Беттембург) («Фола»)
 1971: «Шиффланж» («Етцелла»)
 1970: «Гревенмахер» («Альянс» (Дюделанж))
 1969: «Стад» (Дюделанж) («Тентаж»)
 1968: «Фола» («Гревенмахер»)
 1967: «Прогрес» (Нідеркорн) («Ред Бойз Діфферданж»)
 1966: «Мондорф-ле-Бен» («Рапід» (Нойдорф))
 1965: «Петанж» («Авенір»)
 1964: Рюмеланж («Рапід» (Нойдорф))
 1963: «Юнесс» (Вассербілліг) («Прогрес» (Нідеркорн))
 1962: «Авенір» («Бельваль Бельво»)
 1961: «Альянс» (Дюделанж) (ЮС Дюделанж)
 1960: «Родінген» (Рюмеланж)

Посилання 
Офіційний сайт ФФЛ 

Футбольні змагання у Люксембурзі
1960 у люксембурзькому спорті
Другі футбольні ліги Європи